Mecze grupy A pierwszej rundy kwalifikacyjnej do Mistrzostw Świata w Piłce Siatkowej Mężczyzn 2010 strefy AVC rozegrane zostały w dniach od 22 do 24 kwietnia 2009 roku w stolicy Nowej Zelandii - Wellington.

W grupie A znalazły się cztery drużyny: Fidżi, Nowa Zelandia, Samoa oraz Tonga.

Awans do drugiej rundy kwalifikacyjnej uzyskało Tonga.

Tabela 
Grupa A

Legenda: Poz. - pozycja, Pkt - liczba punktów, M - liczba meczów, Z - mecze wygrane, P - mecze przegrane, zdob. - małe punkty zdobyte, str. - małe punkty stracone, wyg. - sety wygrane, prz. - sety przegrane

Mecze

Nowa Zelandia – Fidżi 
Środa, 22 kwietnia 2009
15:30 (UTC+13) - Te Rauparaha Arena, Wellington - Widzów: 500

 I sędzia: Kang Joo-hee (Korea Południowa)
 II sędzia: Phong Nguyen (Australia)
 Czas trwania meczu: 77 minut

Tonga – Samoa 
Środa, 22 kwietnia 2009
19:30 (UTC+13) - Te Rauparaha Arena, Wellington - Widzów: 1000

 I sędzia: Karl Tyrrell (Nowa Zelandia)
 II sędzia: Heung Fai lee (Hongkong)
 Czas trwania meczu: 78 minut

Samoa – Fidżi 
Czwartek, 23 kwietnia 2009
15:30 (UTC+13) - Te Rauparaha Arena, Wellington - Widzów: 300

 I sędzia: Karl Tyrrell (Nowa Zelandia)
 II sędzia: Nikola Bocevski (Nowa Zelandia)
 Czas trwania meczu: 111 minut

Nowa Zelandia – Tonga 
Czwartek, 23 kwietnia 2009
7:30 (UTC+13) - Te Rauparaha Arena, Wellington - Widzów: 700

 I sędzia: Phong Nguyen (Australia)
 II sędzia: Kang Joo-hee (Korea Południowa)
 Czas trwania meczu: 129 minut

Tonga – Fidżi 
Piątek, 24 kwietnia 2009
15:30 (UTC+13) - Te Rauparaha Arena, Wellington - Widzów: 300

 I sędzia: Phong Nguyen (Australia)
 II sędzia: Karl Tyrrell (Nowa Zelandia)
 Czas trwania meczu: 80 minut

Nowa Zelandia – Samoa 
Piątek, 24 kwietnia 2009
7:30 (UTC+13) - Te Rauparaha Arena, Wellington - Widzów: 950

 I sędzia: Kang Joo-hee (Korea Południowa)
 II sędzia: Heung Fai lee (Hongkong)
 Czas trwania meczu: 137 minut

Statystyki indywidualne

Składy 
Sekcja grupuje składy wszystkich reprezentacji narodowych w piłce siatkowej, które grały w grupie A pierwszej rundy kwalifikacyjnej do mistrzostw świata.

Przynależność klubowa na początek sezonu 2008-09.

 Zawodnicy oznaczeni literą K to kapitanowie reprezentacji.
 Zawodnicy oznaczeni literą L to libero.

Fidżi 
Trener: Tikiko VulacaAsystent: Filipe Yalani

Nowa Zelandia 
Trener: Tony BarnettAsystent: Nico Ngwun

Samoa 
Trener: Va'ai Tupuola Va'a PotoiAsystent: Tito Toetu

Tonga 
Trener: Sione FonuaAsystent: Siupele Tamale

Linki zewnętrzne 
 

Mistrzostwa Świata w Piłce Siatkowej Mężczyzn 2010